Snetkow bzw. Snetkov ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wassiljewitsch Snetkow (1925–2006), sowjetischer Armeegeneral
 Oleg Snetkov (* 1974), deutscher Dirigent